Cortines ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Gutiérrez-Cortines Corral (* 1939), spanische Politikerin (PP)
 José Guillermo Cortines (* 1973), dominikanischer Sänger und Schauspieler